Fours – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Gironde.
 Fours – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Nièvre.